Taza-Al Hoceima-Taounate foi uma região do Marrocos, vigente entre 1997 e 2015. Sua capital era a cidade de Al Hoceima (antiga Alhucemas ou Villa Sanjurjo em ).